Медведжя (, ) — населённый пункт городского типа в Ябланичском округе Сербии. Центр одноимённой общины.

История 
Медведжя впервые упоминается во времена деспота Георгия Бранковича (XV век). В 1878 году, по результатам Берлинского конгресса, она вошла в состав Княжества Сербия. В 1891 году становится центром новой общины. В 1921 году село Медведжя получило статус "варошицы" (городского поселения).

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в городе проживало 2810 человек (2370 сербов, 203 албанца, 97 цыган, 90 черногорцев и другие).

Религия 
 Храм Вознесения Господня — центр Медведжянского прихода Ябланичского архиерейского наместничества Нишской епархии.

Примечания 

Населённые пункты Сербии